En Pologne, Dębno est le nom :

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 de la gmina de Dębno, gmina du powiat de Myślibórz ;
 de la ville de Dębno, ville du powiat de Myślibórz.

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Dębno.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Dębno.

 dans la voïvodie de Basses-Carpates :
 du village de Dębno.

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Dębno, village du powiat de Trzebnica ;
 du village de Dębno, village du powiat de Wołów.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 de la gmina de Dębno, gmina du powiat de Brzesko ;
 du village de Dębno, village du powiat de Brzesko ;
 du village de Dębno, village du powiat de Nowy Targ.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 du village de Dębno, village du powiat d'Opatów ;
 du village de Dębno, village de la gmina de Nowa Słupia ;
 du village de Dębno, village de la gmina de Raków.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Dębno, village du powiat de Piła ;
 du village de Dębno, village du powiat de Poznań ;
 du village de Dębno, village du powiat de Środa Wielkopolska.